Zomer est un film néerlandais de 2014.

 Jan Pietersz Zomer (1641-1724), un graveur, dessinateur, peintre, marchand d'art et collectionneur néerlandais ;
 Johannette Zomer, soprano néerlandaise ;
 Ramon Zomer (né en 1983), footballeur néerlandais.